Dzięgiele ist ein polnischer Ortsname:
 Dzięgiele (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Dzingellen, 1938 bis 1945 Widmannsdorf, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Dzięgiele (Stawiski), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Dzięgiele Oleckie, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Dzingellen, 1938 bis 1945 Dingeln, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen